Пифе́й — древнегреческое имя. 

 Пифей (, лат. Pytheos, Pythis, ок. 390 г. до н.э. — последняя четверть IV в. до н.э.) — древнегреческий архитектор и скульптор.
 Пифей (, ок. 380 — ок. 310 до н. э.) — древнегреческий географ, путешественник.
 Пифей — небольшой молодой ударный кратер в южной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.